Görnert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Görnert (* 1934), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Lahn und der Stadt Gießen
 Susanne Göpferich-Görnert (1965–2017), deutsche Übersetzungswissenschaftlerin, Angewandte Linguistin und Hochschullehrerin